Мужской баскетбольный турнир на летних Олимпийских играх 2012 года прошёл с 29 июля по 12 августа. В нём приняли участие 12 команд по 12 человек. Матчи группового этапа прошли на Баскетбольной арене, а решающие игры — Северной арене Гринвича 1. 

В финале сборная США победила сборную Испании со счетом 107-100 и завоевала золотые медали Олимпиады. Бронзовая медаль досталась сборной России.

Составы

Медалисты

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Сетка 
{{8TeamBracket-with third
| RD1 = Четвертьфинал8 августа — Лондон
| RD2 = Полуфинал10 августа — Лондон
| RD3 = Финал12 августа — Лондон
| 3rd = Матч за третье место

| RD1-seed5 = B1
| RD1-team5 = 
| RD1-score5 =  83 
| RD1-seed6 = A4
| RD1-team6 = 
| RD1-score6 = 74

| RD1-seed7 = A2
| RD1-team7 = 
| RD1-score7 = 59
| RD1-seed8 = B3
| RD1-team8 = 
| RD1-score8 = 66

| RD1-seed1 = А1
| RD1-team1 = 
| RD1-score1 = 119
| RD1-seed2 = B4
| RD1-team2 = 
| RD1-score2 = 86

| RD1-seed3 = B2
| RD1-team3 =  
| RD1-score3 = 77
| RD1-seed4 = A3
| RD1-team4 = 
| RD1-score4 = 82

| RD2-seed3 = B1
| RD2-team3 = 
| RD2-score3 = 59
| RD2-seed4 = B3
| RD2-team4 = 
| RD2-score4 = 67
| RD2-seed1 = A1
| RD2-team1 = | RD2-score1 = 109| RD2-seed2 = A3
| RD2-team2 = 
| RD2-score2 = 83
| RD3-seed1 = A1
| RD3-team1 = 
| RD3-score1 = 107
| RD3-seed2 = B3
| RD3-team2 = 
| RD3-score2 = 100
| RD3-seed3 = A3
| RD3-team3 = 
| RD3-score3 = 77
| RD3-seed4 = B1
| RD3-team4 = | RD3-score4 = 81}}

 Четвертьфинал 

 Полуфинал 

 Матч за 3-е место 

 Финал 

 Итоговое положение 
Итоговое положение определяется:
 1-4 места
 Результаты финала и матча за 3-е место.
 5-8:
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Таблица в предварительном групповом раунде (то есть 3-я команда группы А имеет более высокий рейтинг, чем 4-я команда из группы B).
 Количество мячей забитых в среднем в предварительном раунде группы
 9-10 и 11-12:
 Пятые места в предварительном раунде группы классифицируются на 9-10, шестые места классифицированы *11-12
 Разница побед-поражений в предварительном раунде группы
 Количество мячей забитых в среднем в предварительном раунде группы

Статистика
Индивидуальная статистика игроковОчкиПодборыПередачиБлок-шотыПерехватыМинуты Игроки за игру 

 Командная статистика Забитые очкиПропущенные очкиПодборыПередачиПерехватыБлок-шоты'''

Сборная за игру

См. также 
 Баскетбол на летних Олимпийских играх 2012 (женщины)
 Мужская сборная России по баскетболу на Олимпиаде 2012

Ссылки 
 Международная федерация баскетбола
 Мужской баскетбольный турнир на сайте олимпийских игр

Баскетбол на летних Олимпийских играх 2012